Malargüe (Aussprache: []) ist eine Stadt im gleichnamigen Departamento (18.077 Einwohner, INDEC 2001) im Süden der Provinz Mendoza in Argentinien. Sie liegt etwa 420 Kilometer südlich von Mendoza und 180 km südwestlich von San Rafael. Schotterstraßen führen nach Süden (Chos Malal) und über den Paso el Pehuenche nach Talca in Chile.

Malargüe ist der Standort des Pierre-Auger-Observatoriums zur Erforschung ultra-hochenergetischer kosmischer Strahlung und der Standort einer 35-m-Antenne des ESA-eigenen ESTRACK Deep-Space-Netzwerks.

In der Umgebung entdeckte man 2013 den Notocolossus.

Klima

Weblinks 

Malargüe-Website (englisch/spanisch)
LiveArgentina.com - Stadtinfos (spanisch)
Pierre-Auger-Website
Las-Leñas-Website